Джек Шеппард (4 марта 1702 — 16 ноября 1724) — английский разбойник, грабитель и вор начала XVIII века, живший и действовавший в Лондоне. 

Родился в бедной семье, его отец умер, когда он был ещё ребёнком. В детстве Шеппард был отдан в работный дом, где научился читать и писать и позднее стал учеником плотника; начал заниматься воровством и кражами со взломом в 1723 году — немногим позже, чем через год после завершения обучения ремеслу. В 1724 году он пять раз  арестовывался и заключался в тюрьму, но четыре раза сумел бежать, продолжая свои преступления после каждого побега, что сделало его известной в обществе фигурой и снискало огромную популярность в среде бедняков. В конечном счёте он был пойман, осуждён и повешен на Тайберне. На его казни присутствовало более 20.000 человек; его «карьера» уголовника закончилась менее чем за два года. Некоторое время Шеппард работал на одного из самых знаменитых английских преступников того времени Джонатана Уайлда.

Каждый из четырёх побегов Шеппарда был по-своему экстравагантен и становился популярной темой для обсуждений в обществе. Почти сразу же после его казни о нём начали слагаться песни и сочиняться пьесы, пользовавшиеся большим успехом.

Библиография 
 Buckley, Matthew. "Sensations of Celebrity: Jack Sheppard and the Mass Audience", Victorian Studies, Volume 44, Number 3, Spring 2002, pp. 423–463

Ссылки 
 Статья в Encyclopedia Britannica. 

Преступники Великобритании
Разбойники
Воры
Совершившие побег из мест заключения
Казнённые в Великобритании в XVIII веке